Antonio (de) Castro puede referirse a:

 Antonio Castro (1998-), músico español.
 Antonio Castro Montes de Oca (1816-1863), actor mexicano.
 Antonio Ángel Castro Cordobez (1946-), político español.
 Antonio Castro Jiménez (1954-), locutor y periodista español.
 Antonio Castro Leal (1896-1981), abogado y escritor mexicano.
 Antonio de Castro-Mayer (1904-1991), religioso brasileño (obispo católico).
 Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871), poeta romántico brasileño.
 Antonio Manuel Castro González (1966-), actor español (Gijón, Asturias).
 José Antonio Castro González (1980-), futbolista mexicano.
 Antonio Castro Villacañas (1925-2016), periodista y político español.
 Antonio Castro Fariña ingeniero civil argentino
Antonio Castro y Arellano militar y político peruano del siglo XX.